Raffaello Morghen kan syfta på:

* Raffaello Morghen  (1768–1833), italiensk bildhuggare och kopparstickare
 Raffaello Morghen (1896–1983), italiensk historiker